Payment Morality Index – wskaźnik moralności płatniczej
 Philip Morris International – amerykańskie przedsiębiorstwo tytoniowe
 Project Management Institute – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów
 Purchasing Managers Index – wskaźnik aktywności finansowej
 PMI – kod IATA portu lotniczego Palma de Mallorca